Harras steht für:

Orte:
 Harras (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach im Landkreis Cham (Bayern)
 Harras (Eisfeld), Ortsteil der Stadt Eisfeld in Thüringen
 Harras (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels (Bayern)
 Harras (Oberheldrungen), Ortsteil der Gemeinde Oberheldrungen in Thüringen
 Harras (Prien am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Prien am Chiemsee
 Harras (Wehingen), Ortsteil der Gemeinde Wehingen im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Harras (München), Platz in München
 Harras (Gemeinde Furth), Ortsteil von Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Harras (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Harras (Gemeinden Ebersdorf, Hartl), Ortsteil der Gemeinden Ebersdorf und Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Personen:
 Herzan von Harras, eine böhmische Adelsfamilie
 Harras (Adelsgeschlecht), eine sächsisch-thüringische Adelsfamilie
 Dietrich von Harras, deutscher Ritter, siehe Harrassage

Harras ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Harras (* 1983), deutscher Schauspieler
 Chris Harras (* 1970), deutsch-österreichischer Musikproduzent, Komponist, Sänger und Gitarrist
 Dietrich von Harras († 1499), deutscher Ritter
 Eustachius von Harras († 1561), Letzter des Adelsgeschlechts derer von Harras zu Lichtenwalde
 Friedrich Wilhelm von Harras († 1694), deutscher Adliger, Mitbesitzer des Rittergutes Oßmannstedt
 Gisela Harras (1941–2022), deutsche Germanistin und Linguistin
 Hermann von Harras († 1451), deutscher Ritter
 Johann Michael Hermann Harras (1762–1833), deutscher Theologe und Pädagoge
 Otto von Harras († 1506), Propst in Nordhausen und Domherr in Meißen
sowie
 die Hauptfigur – „Luftwaffengeneral Harras“ – im Drama Des Teufels General (Drama) (1945) von Carl Zuckmayer

Sonstiges:
 Harras-Werke, ein ehemaliger Produzent von Haushaltsmaschinen
 Harras ist ein im deutschsprachigen Raum verbreiteter Name für Hunde.
 Harras, der Polizeihund, DDR-Fernsehserie

Siehe auch:
 Klein-Harras
 Harass
 Harrach (Begriffsklärung)
 Harraß
 Harres